Ink (Coldplay), een nummer van de Britse band Coldplay uit 2014
 Ink (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie